Премия Гильдии киноактёров США за лучший каскадёрский ансамбль в фильмах. Этa категория введенa с 2008 года.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов.

2000е

2010е

2020е

Ссылки 
 Официальный сайт 

Каскадёрский ансамбль в игровом кино